Таганов — фамилия.
 Таганов, Бабамурад Алтыевич (род. 1968) —  туркменский государственный деятель, министр экономики и развития Туркмении в 2013 — 2014 гг.
 Таганов (Таган), Галимьян Гирфанович (1892-1942) — башкирский этнограф, политик, активный участник Башкирского национального движения.
 Таганов, Дмитрий Анатольевич (род. 1971) — российский эрзянский поэт.
 Таганов, Пальван Клычдурдыевич — туркменский государственный деятель,  заместитель Председателя Кабинета министров Туркмении в 2013 — 2016 гг.
 Таганов, Сейитмырат Эйямбердиевич (род. 1966) — туркменский государственный деятель, министр водного хозяйства Туркмении в 2012 — 2016 гг.